Лэнд (; ) — английская фамилия.

Известные носители 
 Лэнд, Ник (род. 1962) — английский философ, писатель, блогер и «отец акселерационизма».
 Лэнд, Эдвин Герберт (1909—1991) — американский учёный и изобретатель, основатель корпорации Polaroid.

Топоним 
Слово «Ленд» входит в состав многих англоязычных топонимов, например: Ньюфаундленд, Фрутленд, Арнем-Ленд и др.